A 2021-es rali-világbajnokság a széria 49. szezonja volt. A bajnokságot a Nemzetközi Automobil Szövetség szervezte és bonyolította le, ez a szakág legmagasabb szintű bajnoksága.

A bajnoki címet a francia Sébasten Ogier szerezte meg, aki ezzel a sikerével nyolcszoros győztessé avanzsált. A gyártók számára kiírt pontversenyt a japán Toyota Gazoo Racing WRT nyerte meg.

Versenyzők

Összefoglaló

Szezon összefoglaló

Eredmények

Pontrendszer

Power stage pontrendszer

Versenyzők

Navigátorok

Gyártók

Jegyzetek

További információk 

 Hivatalos honlap

Rali-világbajnokságok
rali-világbajnokság